Колледж Христа, () — наименование нескольких учебных заведений:
 Колледж Христа в Шотландии;
 Колледж Христа, один из колледжей Кембриджского университета, Англия;
 Педагогический колледж Христа, смешанный колледж для подготовки преподавателей-католиков, основанный в 1964 году в Ливерпуле, Англия. В настоящее время входит в состав Ливерпульского университета Хоуп;
 Колледж Христа — независимая частная средняя школа в Крайстчерче, Новая Зеландия;
 Колледж Христа — колледж в Лондоне, Англия;
 Колледж Христа — средняя школа в южной Англии.